Le patronyme Hueber est porté par :
 Anne-Marie de Grazia Hueber (1948-), écrivaine française ;
 Aubin Hueber (1967-), joueur français de rugby à XV devenu entraîneur ;
 Charles Hueber (1883-1943), homme politique français ;
 Franck Hueber (1972-), joueur français de rugby à XV devenu entraîneur ;
 Luc Hueber (1888-1974), peintre français ;
Jean-Jacques Hueber (1920-1993), peintre français ;
 Maria Hueber (1683-1705), religieuse, fondatrice d'ordre, vénérable catholique.

Patronyme alsacien